nazwisko
polityka
(alfabetycznie)
 Kim Dae-jung – południowokoreański polityk, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i prezydent Korei Południowej
 Kim Dzong Czol – drugi syn Kim Dzong Ila, przywódcy Korei Północnej (1994–2011)
 Kim Dzong Il – komunistyczny przywódca Korei Północnej; syn Kim Ir Sena
 Kim Dzong Nam – najstarszy syn Kim Dzong Ila, przywódcy Korei Północnej (zm. 2011)
 Kim Dzong Suk – pierwsza żona Kim Ir Sena i matka Kim Dzong Ila
 Kim Dzong Un – trzeci syn Kim Dzong Ila, przywódcy Korei Północnej w latach 1994–2011, i wnuk Kim Ir Sena – Prezydenta KRLD (zm. 1994)
 Kim Ir Sen – komunistyczny przywódca Korei Północnej
 Kim Jŏng Gak – północnokoreański polityk i dowódca wojskowy, wicemarszałek Koreańskiej Armii Ludowej minister sił zbrojnych KRLD 
 Kim Ki Nam – północnokoreański polityk, członek ścisłej elity władzy KRLD
 Kim Kyŏng Hŭi – północnokoreańska polityk, siostra Kim Dzong Ila i żona Jang Sŏng T’aeka, straconego w grudniu 2013
 Kim Kyŏng Ok – północnokoreańska polityk i generał, jedna z niewielu kobiet pełniących najwyższe funkcje w Korei Północnej
 Kim Sŏng Ae – druga żona byłego przywódcy Kim Ir Sena
 Kim Yŏng Ch’un – północnokoreański polityk i dowódca wojskowy, wicemarszałek Koreańskiej Armii Ludowej 
 Kim Yŏng Nam – północnokoreański polityk, przewodniczący Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego

sport
 Kim Aleksiej – południowokoreański szachista

kultura
 Bomsori Kim – południowokoreańska skrzypaczka, laureatka Konkursu Skrzypcowego im. Wieniawskiego w Poznaniu
 Kim Gun-mo – południowokoreański piosenkarz i kompozytor muzyki pop

wiara
 Kim Barbara – koreańska męczennica, święta katolicka
 Kim Julia – koreańska męczennica, święta katolicka
 Kim Łucja – koreańska męczennica, święta katolicka
 Kim Teresa – koreańska męczennica, święta katolicka
 Kim A-gi Agata – koreańska męczennica, święta katolicka
 Kim Chang-gŭm Anna – koreańska męczennica, święta katolicka
 Kim Che-jun Ignacy – koreański męczennik, święty katolicki
 Kim Hyo-im Kolumba – koreańska męczennica, święta katolicka
 Kim Hyo-ju Agnieszka – koreańska męczennica, święta katolicka
 Kim No-sa Róża – męczennica koreańska, święta katolicka
 Kim Nusia Łucja – męczennica koreańska, święta katolicka
 Kim Ŏb-i Magdalena – męczennica koreańska, święta katolicka
 Kim Sŏng-im Marta – męczennica koreańska, święta katolicka
 Kim Sŏng-u Antoni – koreański męczennik, święty katolicki
 Kim Sou-hwan Stephen – południowokoreański duchowny katolicki, arcybiskup Seulu, kardynał
 Kim Tae-gŏn Andrzej – koreański ksiądz, męczennik, święty katolicki

imię
 Kim Andersson – szwedzki piłkarz ręczny
 Kim Bodnia – duński aktor
 Kim Basinger – amerykańska aktorka
 Kim Clijsters – tenisistka belgijska
 Kim Gloss (Kim Dębkowski) – niemiecka piosenkarka
 Kim Kardashian – amerykańska celebrytka
 Kim Novak – amerykańska aktorka
 Kim Philby – podwójny agent radziecki w Wielkiej Brytanii
 Kim Staelens – holenderska siatkarka
 Kim Wilde – brytyjska piosenkarka
 Kim Kolwiek – postać animowana z serialu Kim Kolwiek

geografia
 Kim – rzeka w Kamerunie
 Kim – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Las Animas
inne
 Kim – powieść Rudyarda Kiplinga wydana w 1901